Скотт Милхауз Гимпл — американский продюсер и сценарист, работающий в сфере создания комиксов, мультфильмов и телесериалов.

Ранние года 
Скотт М. Гимпл вырос в  штат Нью-Джерси и окончил школу Governor Livingston High School. После школы Скотт получил диплом Университета Южной Калифорнии, окончив  действующую при нём.

Карьера 
Скотт М. Гимпл работал сценаристом на канале NBC. На этом канала он стал одним из авторов сериала «Жизнь как приговор». Для канала Fox TV он участвовал в создании проекта «Гонка». Для канала ABC он работал над сериалом «Вспомни, что будет». Гимпл стал соавтором сценария «Призрачный гонщик 2» вместе с Сетом Хоффманом и Девидом Гойером.

В 2011 году он присоединился к съёмочной группе канала AMC работающей над сериалом «Ходячие мертвецы». Он стал продюсером и сценаристом для второго сезона сериала. В частности по его сценарию была снята третья серия второго сезона «Во спасение последнего» (); хорошо принятая критиками, седьмая серия — «Уже почти мёртв» (); и десятая серия «18 миль» ().

В январе 2013 года Скотт М. Гимпл стал очередным шоураннером «Ходячих Мертвецов», заменив Глена Мазарру. Скотт М. Гимпл стал исполнительным продюсером и автором нескольких сценариев для четвёртого сезона сериала.

Скотт участвовал в создании диснеевского мультсериала :en:Pepper Ann, также им были написаны несколько сценариев для комиксов «Симпсоны». Гимпл стал одним из создателей мультипликационного сериала «:en:Fillmore!». Вместе с Биллом Мориссоном он написал книгу комиксов «Heroes Anonymous».

Работы

Кино

Телевидение 
Продюсирование

Сценарист

Примечания

Ссылки 

Шоураннеры
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии